Голяткино — название населённых пунктов в России:

 Голяткино — село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
 Голяткино — село в Ардатовском районе Нижегородской области.